100 m stylem zmiennym kobiet – jedna z konkurencji, które odbyły się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu na krótkim basenie 2016. Eliminacje i półfinały miały miejsce 8 grudnia, a finał 9 grudnia.

Katinka Hosszú z Węgier po raz trzeci z rzędu została mistrzynią świata w tej konkurencji, uzyskawszy czas 57,24. Srebrny medal zdobyła Australijka Emily Seebohm (57,97). Brąz wywalczyła reprezentantka Jamajki Alia Atkinson (58,04).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się o 10:23 czasu lokalnego.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się o 19:36 czasu lokalnego.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał odbył się o 18:49 czasu lokalnego.

Przypisy 

K